Hinterholzen ist der Ortsname von

 Hinterholzen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterholzen (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hinterholzen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterholzen (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Hinterholzen (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Burg Hinterholzen
 Hinterholz